Chièvres steht für:
 Chièvres, Gemeinde in Belgien
 Guillaume de Croy, Ritter von Chièvres (1458–1521), Erzieher und Ratgeber von Kaiser Karl V.